botun (sorta vina)

Naselja u BiH:
 Botun (Fojnica, BiH), naselje u općini Fojnica
 Botun (Kupres, BiH), naselje u općini Kupres

Naselja u Crnoj Gori:
 Botun (Golubovci, Crna Gora), naselje u gradskoj općini Golubovci, Podgorica